

Personnalités 
 Louis Gélis homme politique français
 Jean-Baptiste Augustin de Gélis homme politique français
 Robert Gélis  poète français

Voir aussi 
 Charles Géli joueur de rugby à XV français
 Briqueterie Gelis de Colomiers devenue Terreal

Homonymie de patronyme